Seeben ist der Name folgender Orte:
 Seeben (Halle), Stadtteil von Halle (Saale), Sachsen-Anhalt
 Seeben (Gemeinde Hürm), Ortschaft in Hürm, Niederösterreich
 Seeben (Salzwedel), Ortsteil von Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Seeben, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, von 1920 bis 1939 und seit 1945: Żabiny, Dorf im Powiat Działdowski in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Seeben, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, seit 1947: Gruschewka, seit 1997 aufgegangen in Podgornoje (Kaliningrad, Bagrationowsk) im Rayon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 In den Seeben
 Seben